Las siglas CNCR pueden referirse a:

 Centro Nacional de Conservación y Restauración, en Chile.
 Consejo Nacional del Comando Revolucionario, en Siria.

Siglas